Atles steht für:
 Claas Atles, Traktorenbaureihe der Marke Claas
 Renault Atles, Traktorenbaureihe der Marke Renault